Hübel steht für:
 alte deutsche, um 1850 nur noch ober- und mitteldeutsche Form von Hügel

Hübel ist der Familienname folgender Personen:
 Adi Hübel (* 1939), deutsche Schriftstellerin
 Benno Hübel (1876–1926), deutscher Architekt und Baumeister
 Felix Hübel (1874–1922), deutscher Unternehmer, Verleger, Schriftsteller, Übersetzer und Sammler
 Herbert Hübel (* 1958), österreichischer Rechtsanwalt und Sportfunktionär
 Leopold von Hübel (1862–1920), deutscher Verwaltungsjurist und Verleger
 Steffie Hübel, deutsch-österreichische Schauspielerin mit kurzer Filmkarriere in den 1940er Jahren

Siehe auch:
 Hübel und Denck
 Hübl
 Hubel